

Hydronymes 
Deux rivières françaises :
 LAvre est une rivière française affluent de l'Eure, d'une longueur de 72 km, en région Normandie et Centre-Val de Loire.
 LAvre (ou Avre picarde) est une rivière de Picardie, principal affluent de la rive gauche de la Somme, d'une longueur de 66 km.

Toponymes 
 sur l'Avre picarde, affluente de la Somme :
 Le Viaduc de l'Avre est un pont autoroutier et ferroviaire franchissant les marais de l'Avre et la ligne Paris - Lille, au sud-est d'Amiens, sur le territoire de la commune de Boves, afin de permettre le contournement est de l'agglomération amienoise (autoroute A 29)
 Pierrepont-sur-Avre était une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

 sur l'Avre, affluent de l'Eure, sous-affluent de la Seine :
 L'Aqueduc de l'Avre est l’un des ouvrages qui alimente la ville de Paris en eau potable.
 La Passerelle de l'Avre en aval de l'Aqueduc de l'Avre entre le Réservoir de Saint-Cloud et la ville de Paris.
 Armentières-sur-Avre est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Breux-sur-Avre est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Dampierre-sur-Avre est une commune française, située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire.
 Montigny-sur-Avre est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire.
 Saint-Christophe-sur-Avre est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Saint-Germain-sur-Avre est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Saint-Rémy-sur-Avre est une commune française, située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire.
 Saint-Victor-sur-Avre est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Tillières-sur-Avre est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Verneuil-sur-Avre est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.

Voir aussi 

 AVRE, Armoured_Vehicle_Royal_Engineers